Die British Open 1999 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1998/99, das vom 4. bis 11. April in Plymouth ausgetragen wurde. Wie in den vergangenen 6 Jahren waren die Plymouth Pavilions der Austragungsort des Turniers. Insgesamt war es die 15. Ausgabe des Turniers.

Titelverteidiger John Higgins kam wieder bis ins Halbfinale, wo er knapp gegen Fergal O’Brien verlor. Der Ire gewann anschließend das Finale gegen Anthony Hamilton mit 9:7. Es war der einzige Profititel, den O’Brien in seiner Karriere gewinnen konnte.

Da das Turnier zum letzten Mal im Frühjahr stattfand und in der folgenden Saison auf den Herbst vorgezogen wurde, gab es in diesem Kalenderjahr noch eine zweite Ausgabe der British Open.

Hauptturnier 
Nach vier Qualifikationsrunden, an denen die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste teilgenommen hatten, waren 32 Spieler übriggeblieben. Die Top 32 waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die 32 Qualifikanten wurden ihnen für die erste Runde zugelost.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

19991
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Plymouth